Agro presenta diferentes connotaciones:

El campo y la agricultura. A menudo se emplea en este sentido como prefijo.
La jurisdicción de algunas ciudades.
Lo ácido
Agro (banda)